En Pologne, Przyborów peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź :
 Przyborów, un village du powiat de Łask,
 Przyborów, un village du powiat de Radomsko.

dans la voïvodie de Lubusz :
 Przyborów, un village du powiat de Nowa Sól,
 Przyborów, un village du powiat de Sulęcin.

dans d'autres voïvodies :
 Przyborów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Przyborów, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates,
 Przyborów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Przyborów, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne,
 Przyborów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix,
 Przyborów, un village dans la voïvodie de Silésie.